Ingleside kan syfta på följande platser:

Australien 

 Ingleside (del av en befolkad plats), New South Wales, Pittwater,

USA 

 Ingleside (ort), Texas, San Patricio County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar